Горни-Сливно () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 6,67 км². Центр общины располагается на высоте 197 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 222 человека.

На территории общины Горни-Сливно располагается церковь святого Мартина Турского.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1223 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края